Scottsdale es el nombre de varias lugares:

 La localidad de Scottsdale, en el estado de Arizona, Estados Unidos.
 La localidad de Scottsdale, en el estado de Tasmania, Australia.
 La Reserva de Scottsdale, en Nueva Gales del Sur, Australia.